Суперкубок Албанії з футболу 2004 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 серпня 2004 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Партизані.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2004
Албанія